

matematyka 

 ciąg – pojęcie matematyczne

fizyka i technika 
 siła ciągu
 ciąg silnika lotniczego
 ciąg wektorowany – pozwala na zmianę kierunku wektora siły ciągu silnika odrzutowego względem osi podłużnej
 ciąg kominowy

astronomia 
 ciąg główny – krzywa na diagramie Hertzsprunga-Russella, pojęcie z astrofizyki

inne 
 ciąg (chody boczne) – sztuczny chód konia, odmiana kłusa
 ciąg pijaczy – nieprzerwane pijaństwo wielodniowe
 ciąg poligonowy – szereg następujących po sobie punktów powiązanych kolejno bokami o znanych długościach i kątem utworzonym przez dwa sąsiednie boki
 ciąg przestępstw – odmiana realnego zbiegu przestępstw
 martwy ciąg – ćwiczenie kulturystyczne